Blutfluss steht für:
 Zerebraler Blutfluss, Maß für die Versorgung des Gehirns mit Blut
 Okulärer Blutfluss, Durchblutung des Auges
 Renaler Blutfluss, Menge an Blut, die pro Minute durch die Nieren fließt